Фоджа — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Фоджа — провінція в Італії, у регіоні Апулія.
 «Фоджа» — професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста.
 Франческо Фоджа (1603—1688) — італійський бароковий композитор та органіст.